Красноя́рский — название населённых пунктов в России:

 Красноярский — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Красноярский — хутор в Котельниковском районе Волгоградской области.
 Красноярский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Красноярский — посёлок в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Красноярский — хутор в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Красноярский — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Красноярский — посёлок в Агаповском районе Челябинской области.

Фамилия 
 Красноярская, Наталья Петровна (1948—2019) — советский и российский режиссёр, работавший в Большом театре (с 1976 года), заслуженная артистка Российской Федерации (1999).

Двойная фамилия 
 Кузнецов-Красноярский, Иннокентий Петрович (1851—1917) — сибирский археолог, этнограф и историк.

См. также 
 Красноярский край
 Красноярский район
 Красноярский уезд
 Красноярский кантон
 Красноярский округ
 Красноярский сельсовет
 Красноярская
 Красноярское